Paul se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gregory S. Paul
 Allen Z. Paul
 William Paul